Okręty US Navy o nazwie USS "Harmon":
 Pierwszy  miał być niszczycielem eskortowym. Po zbudowaniu przekazany Royal Navy, gdzie służył jako HMS "Aylmer".
 Drugi  był niszczycielem eskortowym typu Buckley. W służbie w czasie II wojny światowej.

Harmon